Кельн 1867 — 6-й конгресс Западногерманского шахматного союза, состоявшийся в конце августа 1867 года.

Турнир проводился по круговой системе при 4 участниках. К финишу первыми пришли В. Паульсен и К. Фицтум фон Экштедт. Между ними была проведена дополнительная партия, которую выиграл В. Паульсен.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess
 Дополнительная партия на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Германии 
1867 год в шахматах
Спортивные соревнования в Кёльне